Your Turn – drugi album grupy Marc Ribot's Ceramic Dog, wydany w 2013 roku. Podobnie do wcześniejszej Party Intellectuals, płyta jest bardzo różnorodna stylistycznie, a teksty są często ironiczne.

Lista utworów

Muzycy 
 Marc Ribot - gitara, śpiew, róg altowy (utwory 3, 5, 11, 12), banjo (3), trąbka (3, 12), gitara basowa (5), harmonijka klawiszowa (5)
 Ches Smith - perkusja, elektronika, śpiew, klawisze (13)
 Shahzad Ismaily - gitara basowa, śpiew, Moog (5), klawisze (3, 13), gitara (1), sampler (3)
 gościnnie
 Eszter Balint - śpiew (1, 6, 10), harmonijka klawiszowa (9), organy (10), skrzypce (13)
 Keefus Ciancia - sampler (3, 7, 8, 12)
 Dan Willis - obój, surma (3)
 Arto Lindsay - gitara (10)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Albumy rockowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2013